Efternavnet Scheuer kan henvise til flere personer:

 Helge Scheuer
 Lykke Scheuer
 Tine Scheuer-Larsen